Міас — місто, Челябінська область, Росія
 Міас — річка, Росія